Guardia Roja, Guardias Rojos o Joven Guardia Roja puede referirse a:
 Genéricamente, a la asociación de términos "guardia" y "rojo"
 Específicamente, a diversos cuerpos de defensa u organizaciones juveniles de los países comunistas o de partidos comunistas de otros países:
 Guardia Roja (Finlandia), en la guerra civil finlandesa.
 Guardia Roja (Rusia), durante la Revolución rusa de 1917 y la posterior guerra civil rusa.
 Guardia Roja (Baviera), en la República Soviética de Baviera.
 Guardia Roja (Hungría), en la República Socialista de Hungría.
 Guardia Roja (China), durante la Revolución Cultural (también se usa la denominación Joven Guardia Roja).
 Guardia Roja (Italia), en 1919-1920.
 Guardias Rojos (Estados Unidos), colectivos maoístas en los Estados Unidos.
 Guardias Rojos Obreros y Campesinos, fuerza paramilitar del gobierno de Corea del Norte.
 Partido de la Guardia Roja, de los Estados Unidos, que lucha por los derechos civiles de la población chino-americana.
 Joven Guardia Roja de España (JGRE), organización juvenil del Partido del Trabajo de España